Идея экосистемы знаний представляет собой подход к управлению знаниями, направленный на развитие взаимодействий между участниками обмена, упрощение процесса принятия решений и стимулирование инноваций благодаря эволюции сотрудничества между агентами. 

В отличие от директивных практик менеджмента, использующихся для управления результатами, экологический подход предлагает стратегии, основанные на самоорганизации как ответе на внешние изменения. Соответствие имеющихся в организации знаний и проблем, с которыми она сталкивается, определяет «пригодность» экосистемы. Авторы, развивающие экологический подход к управлению знаниями, часто обращаются к теории сложных адаптивных систем. Известно, что проект внедрения данного подхода обсуждается в правительстве Канады.

Основные элементы 

Как и в природных экологических системах, экосистемы знаний обладают входами, выходами и промежуточными стадиями трансформации объектов. Объекты взаимодействуют со своим окружением, которое обладает множеством слоёв и уровней, интегрированных в единую экосистему. Системы включают взаимосвязанные знаниевые ресурсы, базы данных, экспертов. Оперативный характер приобретения знаний с помощью информационных систем и иных искусственных носителей знаний позволяет переключаться между обучением и работой сколь угодно быстро. В некоторых ситуациях сотрудники могут учиться и работать одновременно.

Основные элементы экосистемы знаний:
 технологическое ядро;
 критические взаимосвязи;
 инструменты и агенты знаний;
 исполнительные действия.

См. также 
 Информационная экология
 Коллективный интеллект
 Умный город
 Управление знаниями
 Экосистема

Примечания

Литература 
 Clippinger, J. (ed.). The Biology of Business: Decoding the Natural Laws of Enterprise, San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1999.
 March, James G. A Primer on Decision-Making. (1994)
 March, James G. The Pursuit of Organizational Intelligence. (1998)

Ссылки 
 Tim Clark (2006). Knowledge Ecosystem Task Force Proposal, W3C HCLS-SIG Draft for discussion 2/13/06
 https://web.archive.org/web/20090412025302/http://wiki.nasa.gov/cm/wiki/Federal%20Knowledge%20Management%20Working%20Group%20(KMWG).wiki/1001884main_Bontis%20from%20KM%20101%20Slides.ppt
 https://web.archive.org/web/20090504065005/http://www.climatechange.ca.gov/adaptation/meetings/2008-10-10_meeting/2008-10-10_CAS_Public_Meeting_Presentation.pps
 Zhuge H. and Shi, X. Toward the Eco-grid: A Harmoniously Evolved Interconnection Environment. Communications of the ACM, 47(9)(2004)78-83.

Инженерия знаний
Управление знаниями